Estat propi és un estat independent, és a dir una àrea geogràfica delimitada, amb govern propi que s'atribueix un poder indiscutible sobre el territori i la població i amb capacitat per a participar en relacions internacionals amb altres estats.
 En matemàtiques i física, un estat propi (també anomenat vector propi, eigenvector o autovector) d'una matriu quadrada és un vector que no canvia de direcció sota la transformació lineal associada (és a dir, es transformen multiplicats per una constant, anomenada valor propi).

Pàgines de desambiguació